Delff ist der Familienname folgender Personen:

 Hugo Delff (1840–1898), deutscher Philosoph, evangelischer Theologe und Schriftsteller

 Willem Jacobszoon Delff (auch Delfus oder Delphius; 1580–1638), holländischer Kupferstecher und Maler

Siehe auch:
 Delf
 Delph